Buonamici ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Buonamici (1846–1914), italienischer Komponist
 Lazarus Buonamici (1479–1552), italienischer Humanist der Renaissance